Il singolare del torneo di tennis Dutch Open 1982, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Balázs Taróczy che ha battuto in finale Christopher Mottram 7-6 6-7 6-3 7-6.

Teste di serie 

 Brian Teacher (semifinali)
 Christopher Mottram (finale)
 Balázs Taróczy (campione)
 Tomáš Šmíd (secondo turno)

 Heinz Günthardt (quarti di finale)
 Andreas Maurer (primo turno)
 Jose Garcia Requena (secondo turno)
 José López Maeso (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Dutch Open 1982